Rosières puede referirse a:

Rosières, comuna belga situada en Brabante Valón.

Rosières, comuna francesa situada en Ardèche.
 Rosières, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Rosières, comuna francesa situada en Oise.
 Rosières, comuna francesa situada en Tarn.